Bareis ist der Familienname folgender Personen:

 Grace Marie Bareis (1875–1962), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Norbert Bareis (* 1958), deutscher TV-Redakteur und Autor
 Peter Bareis (1940–2018), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Bareiß